Der General-Motors-Streik 1998 war der längste Arbeitskampf bei dem US-Fahrzeughersteller seit 1970. Die 9.200 Arbeiter in zwei GM-Fabriken in Flint, Michigan legten ab dem 5. Juni 1998 für 54 Tage ihre Arbeit nieder und sicherten die Betriebsstätten. Der Streik hatte globale Auswirkungen auf die gesamte Produktionskette und die US-Wirtschaft und führte zu einem Verlust für den Konzern von 2 Milliarden US-Dollar.

Hintergrund 
Flint am Flint River in Michigan war über Jahrzehnte der größte Produktionsstandort von General Motors. Anfang der siebziger Jahre beschäftigte GM in Flint 80.000 Arbeiter in 15 Fabriken. In den Jahren bis 1998 war die GM-Belegschaft am traditionellen Autobau-Standort bereits von 77.000 Arbeiter auf weniger als die Hälfte reduziert worden. Anfang der 2000er Jahre arbeiteten noch weniger als 15 000 Beschäftigte in der Autoindustrie. Zum Stand 2023 gibt es keine bedeutenden Produktionsstätten der Autoindustrie mehr in Flint.

1935 wurde in Flint die Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) gegründet .Der Streik von 1998 richtete sich gegen die letzten Maßnahmen der jahrelangen geplante Rationalisierungsmaßnahmen. Die Arbeiter fürchteten berechtigterweise den Verlust der letzten Arbeitsplätze in der Auto-Metropolregion Detroit.  

Typischerweise zielen Streiks in den vereinigten Staaten auf wichtige Einrichtungen – typischerweise Motoren- und Getriebewerke. Das führt zu Engpässen bei unverzichtbaren Komponenten und hat Auswirkungen auf die gesamte Produktionskette.

Streik 
Die Situation in den Flinter GM Werken war seit den 1980er Jahren angespannt. Der Streik startete als lokaler Disput in zwei GM-Fabriken über Arbeitszeiten und geplante Rationalisierungen. Als GM im Frühjahr 1998 Stanzformen aus den Werken in Flint abtransportieren ließ, entschlossen sich die Arbeiter, organisiert in der größten US-Autogewerkschaft zum Streik. Dieser sollte der längsten Streik bei GM seit 1970 werden. Am 5. Juni 1998 traten 3400 Beschäftigte einer GM-Fabrik zum Stanzen von Metallteilen in den Streik.

Der Streik war in Flint laut NYT sofort zu spüren, weil die General Motors Corporation mehr als die Hälfte der Arbeitsplätze stellte und Steuern zahlten. 
GM schloss bald darauf 26 seiner 29 Montagewerke in Nordamerika und schränkte die Produktion in fast 100 Fabriken für Zulieferteile ein. Diese Fabriken entließen vorübergehend 147.900 Produktionsarbeiter, darunter 10.400 in Kanada und 32.400 in Mexiko, fast die Hälfte der nordamerikanischen Belegschaft von G.M. Das US-Arbeitsministerium teilte daraufhin mit, dass die Erstanträge auf Arbeitslosigkeit in den Vereinigten Staaten etwa zwei Wochen nach Beginn des Streiks um 10,3 Prozent gestiegen sind. Mit Verzögerung erreichten die Auswirkungen des Streiks auch Bundesstaaten, in denen die Autoindustrie weniger präsent war als im industriellen Mittleren Westen. ITT Industries entließ 1.200 Arbeiter in einer Scheibenwischerfabrik in Rochester, die Lear Corporation 2800 Mitarbeiter in Autositzfabriken von Delaware bis Texas, Harvard Industries 900 der 1250 Arbeiter in seinen Fabriken in Churchill, Tennessee, Wytheville, Virginia, und Newfields, N.H.

Ergebnis 
Nach dem der Streik nach fast acht Wochen ungebrochen anhielt, beorderte GM den damaligen Opel-Chef Gary Cowger nach Flint, um zwischen dem Management und Gewerkschaft zu vermitteln.

Die UAW änderte ihre Strategie von ihrem harter Widerstand gegen geplante Rationalisierungsmaßnahmen. Laut Handelsblatt erkannte auch, "dass mit gewerkschaftlicher Kooperation mehr zu erreichen war als mit ewiger Konfrontation." GM investierte in Folge in die Modernisierung der Werke in Flint. Die UAW trug Änderungen in der Arbeitsgestaltung mit. Der "Harbour Report" von 2004 wies für GM insgesamt Produktivitätsgewinne von 25 Prozent seit 1998 aus.  In den Folgejahren kam es jedoch zu weiteren Werksschließungen. GM gliederte Zulieferer in das Unternehmen "Delphi" aus. Das größte Delphi Werk in Flint West wurde in den Folgejahren geschlossen.

Einzelnachweise 

Streik
Wirtschaftsgeschichte der Vereinigten Staaten
Konflikt 1998
General Motors
Flint (Michigan)
Geschichte von Michigan
Geschichte der Vereinigten Staaten (seit 1988)
Veranstaltung in Michigan
Veranstaltung 1998
Politik (Michigan)
Wirtschaft (Genesee County, Michigan)